Алексе́й Ильи́н:
 Ильин, Алексей Алексеевич (1858—1942) — русский и советский историк, картограф.
 Ильин, Алексей Афиногенович (1832—1889) — русский генерал-майор, картограф, издатель.
 Ильин, Алексей Викторович (род. 1958) — советский и российский футболист, тренер.
 Ильин, Алексей Иванович (1896—1962) — полный Георгиевский кавалер, советский военачальник, полковник.
 Ильин, Алексей Николаевич (1944—1996) — советский партийный деятель, первый секретарь Псковского обкома КПСС, народный депутат СССР.
 Ильин, Алексей Сергеевич (1925—2004) — советский и российский дирижёр.